Гедареф:
 Гедареф — штат в Судане
 Гедареф (город) — город в Судане, административный центр одноимённого штата